Kerner kan syfta på:

 Kerner (druvsort) – en sorts grön vindruva uppkallad efter Justinus Kerner

Personer
 Anton Kerner von Marilaun (1831–1898), en österrikisk botanist
 Justinus Kerner (1786–1862), en tysk poet, läkare och medicinsk författare
 Otto Kerner (1908–1976), en amerikansk demokratisk politiker, militär och jurist

Se även
 Kerner (auktor)

Tyska efternamn